Бережницький Богдан Теофілович (1887—1965) — український віолончеліст, педагог, концертмейстер.
 Бережницький Теофіл (1836—1895) — український суддя, правник (за фахом), громадсько-політичний діяч.